Valier ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Valier (1531–1606), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Alberto Valier (1561–1630), Bischof von Verona
 Bertuccio Valier (1596–1658), Doge von Venedig
 Max Valier (1895–1930), Südtiroler Schriftsteller, Astronom und Raketenbauer
 Pietro Valier (1574–1629), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Silvestro Valier (1630–1700), Doge von Venedig

Valier ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Valier (Illinois)
 Valier (Montana)
 Valier (Pennsylvania)
 Valier Patch (Illinois)

Valier steht für:
 Valier (Mondkrater)

Siehe auch:
 Vallier